Jan Van Beers (dichter), een Vlaams dichter
Jan Van Beers (kunstschilder), zoon van bovengenoemde